Les  (ou ) ou  (ou ) constituent l'une des deux sous-familles de la famille des cératopsidés, dinosaures cératopsiens du Crétacé supérieur. Ils sont caractérisés par une collerette plus longue et par des cornes au-dessus des yeux bien développées.

Liste des genres 

 ? Ceratops
 ? Dysganus
 ? Turanoceratops
 Agathaumas
 Agujaceratops
 Anchiceratops
 Arrhinoceratops
 Bravoceratops
 Chasmosaurus
 Coahuilaceratops
 Eotriceratops
 Kosmoceratops
 Medusaceratops
 Mercuriceratops
 Mojoceratops
 Nedoceratops (possible synonyme de Triceratops)
 Ojoceratops
 Pentaceratops
 Spiclypeus
 Tatankaceratops
 Torosaurus 
 Triceratops
 Utahceratops
 Vagaceratops

Cladogramme Ceratopsidae

Voir aussi 
 la liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références 

Ceratopsinae
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1880
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh